Fogelman ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Fogelman (* 1976), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur sowie Film- und Fernsehproduzent
 Eva Fogelman, US-amerikanische Psychotherapeutin und Sozialpsychologin